Il singolare del Davidoff Swiss Indoors 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1996.

Jim Courier era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Pete Sampras ha battuto in finale 7–5, 6–0, 6–2 Hendrik Dreekmann.

Teste di serie

  Pete Sampras (campione)
  Goran Ivanišević (primo turno)
  Evgenij Kafel'nikov (semifinali)
  Boris Becker (secondo turno)

 Thomas Enqvist (primo turno)
 Stefan Edberg (secondo turno)
 Mark Philippoussis (primo turno)
 Michael Stich (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Note 
 

Davidoff Swiss Indoors 1996
ATP Tour 1996